Barne bezeichnet:

 Barne-Åsaka, Ort in Schweden
 Barne Inlet, Einlass des Byrd-Gletschers aus dem Transantarktischen Gebirge in das Ross-Schelfeis 

Barne ist der Familienname folgender Personen:
 Henry Barne (1831–1893), französischer Politiker
 Johan Barne (* 1964), schwedischer Segler